Кубок Кремля 2002 года в мужском одиночном разряде проводится в тринадцатый раз. В основной сетке турнира 32 участника, четверо из которых проходят по результатам квалификации, и ещё четверо получили специальное приглашение от организаторов.

Евгений Кафельников защищал свой прошлогодний титул, но проиграл в полуфинале.

Посев 

  Марат Сафин (Полуфинал)
  Евгений Кафельников (Полуфинал)
  Альберт Коста (Первый раунд)
  Иржи Новак (Второй раунд)

<li> Роджер Федерер (Четвертьфинал)
<li> Томас Юханссон (Первый раунд)
<li> Шенг Схалкен (Финал)
<li> Давид Налбандян (Первый раунд)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2002